EHL ist die Abkürzung für 
 die amerikanische Eishockey-Liga, siehe Eastern Hockey League
 eine der führenden Hotelfachschulen weltweit, siehe École hôtelière de Lausanne
 die ehemalige Europäische Eishockey-Liga, siehe European Hockey League
 die Euro Hockey League, der höchste europäische Hockey-Wettbewerb für Vereinsmannschaften, siehe Euro Hockey League

Ehl ist auch der Familienname von:
 Christina Ehl (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Johann Ehl (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Klaus Ehl (* 1949), deutscher Leichtathlet

Ehl ist der Unternehmensname von
 einem Betonsteinhersteller für den Außenbereich, siehe Ehl (Unternehmen)

EHL